TBC1D12 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 10-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 775 амінокислот, а молекулярна маса — 85 626.

Кодований геном білок за функціями належить до активаторів гтфаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як ацетилювання.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 10

Некатегоризовані білки